|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2007 vond plaats van 1 tot en met 7 oktober 2007 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 33e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Marion Bartoli was haar titel niet komen verdedigen.

Het vijfde reekshoofd, Virginie Razzano uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams in drie sets. Razzano wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Japan op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de tweede van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Vania King en Jelena Kostanić-Tošić hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. King speelde samen met Chuang Chia-jung – dit team was het eerste reekshoofd, en bereikte de finale. Kostanić Tošić en haar partner Jill Craybas, als derde geplaatst, strandden in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Chinese duo Sun Tiantian / Yan Zi won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Chuang Chia-jung en Vania King in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Sun had daarnaast al negen eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yan elf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Japan 2007
Japan